Mutua Madrid Open 2014 (kobiety)
 Mutua Madrid Open 2014 (mężczyźni)